Пётр Преображенский: Преображенский, Пётр Алексеевич (1828—1893) — протоиерей, духовный писатель и переводчик.
 Преображенский, Пётр Алексеевич (1864—1919) — профессор, с 1883 года по 1911 на протяжении 18 лет руководил неврологической клиникой Московской градской Староекатерининской больницы.
 Преображенский, Пётр Фёдорович (1894—1941) — российский историк, профессор МГУ.